La NCAA Division I 1985 si è svolta nel 1985: al torneo hanno partecipato 28 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

Mideast regional

South regional

Northwest regional

Final Four - University Arena, Kalamazoo

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1985
NCAA Division I (pallavolo femminile)